Muru ist der Familienname folgender Personen:
Karl Muru (1927–2017), estnischer Literaturwissenschaftler und -kritiker

Siehe auch
Aramu Muru, archäologischer Fundplatz in der peruanischen Provinz El Collao
Muru (Fluss), Fluss im Bundesstaat Acre im Westen Brasiliens